Leopold je lahko:

 Leopold, moško osebno ime
 Leopold, priimek več znanih ljudi
Leopold I. Babenberški, avstrijski mejni grof
Leopold I. Avstrijski, avstrijski in štajerski vojvoda
Leopold I. Habsburški, rimsko-nemški cesar
Leopold I., toskanski veliki vojvoda in poznejši rimsko-nemški cesar (kot Leopold II.)
Leopold I. Belgijski, belgijski kralj
 Leopold II. Babenberški (1050-1095), avstrijski vojvoda
 Leopold II. Toskanski (1797-1870), toskanski vojvoda
 Leopold II. Habsburško-Lotarinški (1747-1792), toskanski vojvoda in rimsko-nemški cesar
 Leopold II. Belgijski (1835-1909), belgijski kralj
 Leopold III. Habsburški, vojvoda Avstrije in deželni gospod Štajerske, Koroške, Kranjske, Istre in Tirolske